Szirtes (1899-ig: Sztriócz, Strihovce), község Szlovákiában
 Szirtes, családnév